Helmersbach ist ein Gewässername:

 Helmersbach (Schondra), linker Zufluss der Schondra in Schönderling, Markt Schondra, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Helmersbach (Weidscheidbach), linker Zufluss des Weidscheidbachs (zum Baybach) bei der Siedlung Weitscheid (weitere ähnliche Namensformen) von Dorweiler, Ortsgemeinde Dommershausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hemmersbach